

Сушно — село в Червоноградському районі Львівської області

Сушно — село в гміні Володава Володавського повіту Люблінського воєводства